Olaszország
Parma, olasz nagyváros, Parma megye székhelye
Parma, a Pó egyik mellékfolyója

 USA
Parma, település Idaho államban
Parma, település Ohio államban

Egyéb
Parma, a korállszirtihal-félék egyik neme